Полдневица — топоним:

 Реки
 Полдневица — приток Шортюга
 Полдневица — приток Якшанги

 Населённые пункты
 Полдневица — посёлок в Поназыревском районе Костромской области.
 Полдневица — станция ведомственной железнодорожной ветки Супротивный — Малое Раменье